Regius Professor of Civil Law kan syfta på:

Regius Professor of Civil Law (Oxford)
Regius Professor of Civil Law (Cambridge)